Nannothelypteris är ett släkte av kärrbräkenväxter. Nannothelypteris ingår i familjen Thelypteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Nannothelypteris